Pommiers (Aisne) – comune francese
Pommiers (Gard) – comune francese
Pommiers (Indre) – comune francese
Pommiers (Loira) – comune francese
Pommiers (Rodano) – comune francese